Hans-Martin Trepp, né le  à Arosa en Suisse et mort le , est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace qui évoluait en position d'ailier.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1955-1956 || HC Arosa || LNA
|| || 47 || || || || || || || ||  
|-
| 1956-1957 || HC Arosa || LNA
|| || 34 || || || || || || || ||  
|-
| 1957-1958 || HC Arosa || LNA
|| || 26 || || || || || || || ||

Au niveau international 

| 1948 ||Suisse|| JO || 6|| 7|| 3|| 10|| 2|| Médaille de bronze
|-
| 1950 || Suisse|| CM || 5|| || || || || Médaille de bronze
|-
| 1951 ||Suisse|| CM || 6|| 6|| || || || Médaille de bronze
|-
| 1952 ||Suisse|| JO || 8|| 11|| 0|| 11|| 0|| place

Notes et références 

Naissance en novembre 1922
Décès en août 1970
Naissance à Arosa
Joueur international suisse de hockey sur glace
Joueur du HC Arosa
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1948
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1952
Sportif grison
Attaquant de hockey sur glace
Décès à 47 ans